

Patronymie
 Gyula Lóránt, un footballeur hongrois. 
 Jean-Yves Lorant, historien français.
 Jérôme Lorant, un footballeur français.
 Werner Lorant, un entraîneur et ancien footballeur allemand.

Prénom
 Lorànt Deutsch, un acteur français.

Homonymie de patronyme